25-й Чемпионат СССР по самбо проходил в Москве с 16 по 18 июля 1971 года. В борьбе за звание чемпиона СССР встречались по 8 человек в каждой весовой категории.

Медалисты

Литература 
 Самбо: Справочник / М.: Советский спорт, 2006;
 Борьба самбо: Справочник / Составитель Е. М. Чумаков — М.: Физкультура и спорт, 1985;
 Панорама спортивного года. 1971./ Составитель В. Мирошников — М.: Физкультура и спорт, 1972.

Июль 1971 года
Спорт в России в 1971 году
1971 год в Москве
Чемпионаты СССР в 1971 году
Соревнования по самбо в Москве